Еле́цкий — микрорайон в Советском округе Липецка. Расположен рядом со въездом в Липецк со стороны города Елец, к югу от Елецкого шоссе, в основном ограничен улицей Хренникова.

От соседнего микрорайона «Университетский» его отделяет рекреационная зона, в которой планируется сооружение искусственного водоёма и набережной.

Первый камень был заложен 26 июня 2008 года. К 2018 году планировалось построить около 500 тыс. м² жилья.

Для жителей Липецка название микрорайона стало нарицательным из-за обилия высокоэтажных зданий и большой плотности застройки.

Улицы 
 Улица Хренникова: ограничивает микрорайон с южной и западной стороны. Названа в честь композитора Т. Н. Хренникова.
 Улица Осканова: проходит от улицы Хренникова до Елецкого шоссе параллельно улице Артёмова. Названа в честь бывшего начальника Липецкого авиацентра Героя России генерал-майора авиации С. С. Осканова.
 Улица Артёмова: проходит от улицы Хренникова до Елецкого шоссе. Названа в честь бывшего управляющего треста «Промстрой» заслуженного строителя РСФСР В. В. Артёмова.
 Улица Елецкое шоссе, проходит вдоль одноименного шоссе.
Все эти улицы получили своё название 30 июля 2008 года.

Транспорт 
В микрорайон «Елецкий» ходят автобусы № 7, № 7а; № 17, № 30, № 320; № 325, № 343 и № 347

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Микрорайоны Липецка
Советский округ Липецка